Charlot e Mabel (Mabel at the Wheel) – film del 1914 diretto da Mabel Normand e Mack Sennett noto anche col titolo A Hot Finish
 A Hot Finish – film del 1914 prodotto dall'Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
 A Hot Finish – film del 1915 prodotto dall'Essanay